Oosterschelde – baia dei Paesi Bassi
 Parco nazionale Oosterschelde – parco nazionale dei Paesi Bassi
 Oosterschelde – veliero del 1918
 Oosterschelde – traghetto del 1933